Дірсеу (1952—1995) — колишній бразильський футболіст, півзахисник, бронзовий призер чемпіонату світу 1978 року.

Персоналії 

 Дірсеу Віггерс де Олівейра Фільо (*1988) — бразильський футболіст, захисник.
 Дірсеу Вентура Тейшейра (*1960) — колишній бразильський футзаліст, чемпіон світу 1989 року.
 Дірсеу Лопес (*1946) — колишній бразильський футболіст, півзахисник.
 Дірсеу Феррейра (*1942) — колишній бразильський футболіст, нападник. переможець Панамериканських ігор 1963 року.
 Жозе Дірсеу (*1946) — бразильський політичний діяч, колишній глава Адміністрації Президента Бразилії.

Топоніми 

 Дірсеу-Арковерді — муніципалітет у Бразилії, в штаті Піауї.

Багатозначні терміни